São Mateus (San Matteo in lingua portoghese) può riferirsi a:

 Brasile
 São Mateus – comune dello stato di Espírito Santo
 Portogallo
 São Mateus – freguesia di Madalena

Pagine correlate 
 San Matteo (disambigua)